Жданово — посёлок в Осинском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области России. Входит в состав муниципального образования «Бильчир».

География 
Посёлок находится в южной части Иркутской области, на восточном берегу Братского водохранилища, на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к северо-востоку от села Оса, административного центра района. Абсолютная высота — 435 метров над уровнем моря.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 75 %.

Инфраструктура 
В посёлке функционирует фельдшерско-акушерский пункт (филиал Осинской районной больницы).

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Осинского района (Иркутская область)